Шевалье́ ( — «едущий на лошади») — то же, что кавалер, странствующий рыцарь. 
 Шевалье — младший дворянский титул в дореволюционной Франции; обозначал принадлежность к высшему сословию лиц, не имевших иного титула (обычно младших сыновей).
 Шевалье де Лоррен (1643—1702) — фаворит-любовник (миньон) герцога Филиппа Орлеанского.
 Шевалье де Сакс (1704—1774) — саксонский военачальник, генерал-фельдмаршал; незаконный сын Августа Сильного и княгини Любомирской.
 Шевалье де Сен-Жорж (1739/1745—1799) — французский скрипач и композитор, королевский мушкетёр, педагог императрицы Марии-Антуанетты. 
  (1727—1797) — французский морской офицер, участник Войны за независимость США. 
 Шевалье д’Эон (1728—1810) — французский дворянин и тайный агент, живший первую половину жизни как мужчина, а вторую — как женщина.
  (1675—1733) — французский дворянин, отличившийся руководством Марселя во время эпидемии чумы (1720).

Артистический псевдоним 
 Шевалье (?—?) — французский придворный композитор, работавший при дворе Генриха IV и Людовика XIII.
 Шевалье (ум. после 1673) — французский комедиограф и актёр.
 Шевалье (наст. имя Пьер Пекен де Бриссоль, ?—?) — французский танцовщик, хореограф и либреттист, супруг г-жи Шевалье. 
 Мадам Шевалье (Шевалье-Пекен, 1774 — ?) — французская певица, жена танцовщика Шевалье, сестра Огюста Пуаро; фаворитка графа Ивана Кутайсова, 
 Мадмуазель Шевалье (ум. после 1785) — французская оперная певица, выступавшая в парижской Опере в 1741—1761 годах.

Фамилия 
 Шевалье, Анаис (род. 1993) — французская биатлонистка.
 Шевалье, Антуан-Рудольф (1523—1572) — французский протестант, гебраист и переводчик.
 Шевалье, Бернар (1912—1997) — французский конник, чемпион Олимпийских игр 1948 года.
 Шевалье, Габриэль (1895—1969) — французский писатель.
 Шевалье, Ги (1910—1949) — французский хоккеист на траве.
 Шевалье, Гильом (ок. 1564 — ок. 1620) — придворный поэт и драматург при дворе короля Франции Генриха III.
 Шевалье, Гильом (? — ок. 1670) — французский медик и поэт.
 Шевалье, Годфри (1889—1922) — американский летчик.
  (1882—1962) — французский философ.
  (1741—1814) — бригадный генерал времён Французской революции.
 Шевалье, Жан-Батист Альфонс (1793—1879) — французский химик и фармацевт.
 Шевалье, Жан-Батист Альфонс (1828-1875) — французский химик и фармацевт, сын предыдущего.
 Шевалье, Жан-Дамьен (1700—1770) — французский медик.
 Шевалье, Казимир (1825—1893) — французский аббат и учёный-энциклопедист, автор трудов по истории и археологии.
 Шевалье, Луи-Эдуард (1824—1894) — французский мореплаватель, автор книг по морскому делу и истории французского флота.
 Шевалье, Люка (род. 2001) — французский футболист.
 Шевалье, Люсьен (1883—1932) — французский пианист, композитор, музыкальный теоретик.
 Шевалье, Мишель (1806—1879) — французский государственный деятель и экономист, энтузиаст строительства тоннеля под Ла-Маншем.
 Шевалье, Морис (1888—1972) — французский эстрадный певец и киноактёр.
 
 Шевалье, Огюст Жан Батист (1873—1956) — французский ботаник и систематик растений, исследователь флоры тропической Африки.
 
 Шевалье, Поль (1722—1796) — нидерландский протестантский богослов и историк.
 Шевалье, Томас (1767—1824) — британский хирург, анатом, педагог и переводчик.
 Шевалье, Темпль (1794—1873) — английский астроном и математик.
 Шевалье, Трейси (род. 1962) — американская писательница, автор романа «Девушка с жемчужной серёжкой».
 Шевалье, Улисс (1841—1923) — французский церковный историк и библиограф.
 
 Шевалье, Хлоя (род. 1995) — французская биатлонистка.
 Шевалье, Четта (1901—1973) — мальтийская женщина, была важным звеном в сети «Римской линии побега» монсеньора Хью О’Флаэрти.
 Шевалье, Шарль Луи (1804—1859) — французский физик и оптик, пионер фотографии.
 Шевалье, Шарль-Виктор-Реомюр (1810—1873) — французский морской инженер, генеральный инспектор дорог и мостов Франции (с 1868).
 Шевалье, Эмиль (1851—1902) — французский юрист, экономист и политик.
 Шевалье, Этьен (ок. 1410—1474) — французский государственный деятель и дипломат, заказчик предметов искусства.

Топоним 
 Крак-де-Шевалье (Крак де л’Оспиталь) — хорошо сохранившаяся крепость госпитальеров (XI—XII вв.), расположенная в Сирии.

В культуре 
 «Шевалье д'Арманталь» — исторический роман Александра Дюма, написанный в соавторстве с Огюстом Маке (1842).
 «» — опера Андре Мессаже по мотивам этого романа (1896). 
 «Шевалье де Мезон-Руж» — исторический роман Александра Дюма (1845).
 «Шевалье де Сент-Эрмин» — незаконченный исторический роман Александра Дюма (1869).
 «» — исторический роман Барбе д’Оревильи (1864).
 «Шевалье д’Эон» — аниме-сериал по одноимённому рассказу То Убукаты (Япония, 2006—2007).

См. также 
 
 
 
 Шевальре (станция метро)
 Шевалери, Курт фон дер
 Эме де ла Шевальри, Анриетта

Примечания